— японская кёрлингистка.

В составе женской сборной Японии запасной на  и третий на . Бронзовый призёр  (их команда завоевала первые олимпийские медали Японии в кёрлинге), серебряный призёр .

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : серебро (), бронза ().
 : серебро ().
 : бронза ().
 : золото (), серебро (), бронза (, ).
 Кубок мира по кёрлингу 2018/2019: золото (2 этап).
  (в составе команды «Мир»): серебро (2014, 2017).
 Кёрлинг на зимних Азиатских играх: бронза (2017).
 : золото (, , ), серебро (2013, , , , ), бронза (2006, 2007).
 : бронза (2018, 2020).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала играть в кёрлинг в 1998 году, в возрасте 7 лет в кёрлинг-клубе Tokoro Curling Club в городе Китами.

Её младшая сестра Юрика Ёсида — также кёрлингистка, они играют в одной команде (вместе с ещё одной партнёршей, Юми Судзуки) с юниорского периода. Её старшая сестра Нацуки Ёсида () также была кёрлингисткой, играла в юниорских чемпионатах Тихоокеанского региона и .

Работает в офисе ().

Не замужем.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Curling World Cup
 Профиль на сайте NBC Olympics
 Team Satsuki Fujisawa - Grand Slam of Curling
 Публикации на сайте Japan Times с тэгом «Chinami Yoshida»
 Видео: 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Чемпионы Панконтинентального чемпионата по кёрлингу
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Чемпионы Японии по кёрлингу